Con policy si indica un insieme di azioni (ma anche di non azioni) poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, in qualche modo correlate ad un problema collettivo.

In particolare il termine viene in riferimento a:

 Policy politiche – Concetto politico riferito alla "politica applicata in maniera pragmatica"
 Policy aziendale (che costituiscono il cosiddetto "Regolamento aziendale")
 Policy informatiche

Note